Bed è un brano strumentale del musicista e compositore di musica elettronica statunitense Moby, lato B del singolo Jam for the Ladies e ottava traccia dell'album 18 B Sides + DVD, raccolta di b-sides dei singoli di 18 pubblicata il 18 novembre 2003.

Caratteristiche 
L'inizio del brano è affidato, come in quasi tutte le composizioni di Moby, dalla sola drum machine, che detta un ritmo veloce e ipnotico. Subito dopo entra un sintetizzatore dal timbro molto soft che fraseggia la melodia principale.

Successivamente il brano muta ancora; infatti un'altra tastiera si aggancia alla base synth-batteria ed esegue un ciclo di 8 accordi, contribuendo a creare ora un'atmosfera più cupa e sinistra. Ma ecco che, dopo un minuto, tutto si ferma tranne il rullante di batteria, che dà ancora altri due colpi prima di fermarsi. A questo punto si viene introdotti nella seconda parte di Bed. 

Qui, la batteria è più complessa e il riff principale è leggermente variato. A due minuti, pure questa sezione si conclude, lasciando spazio ad una variazione del tema, che viene brutalmente bloccata da una nota distorta. Da qui si ha una ripresa del riff, prima da solo e poi con tutti gli strumenti.

Collegamenti esterni